Wycombe kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Wycombe (distrikt i Storbritannien), England, Buckinghamshire, 
 High Wycombe (ort), England, Buckinghamshire, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar